Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в 15:10 по местному времени в замке Балморал в Шотландии в возрасте 96 лет, меньше чем через полтора года после смерти мужа, принца Филиппа. Королева занимала престол с 6 февраля 1952 года на протяжении 70 лет и 214 дней, то есть почти на семь лет дольше, чем королева Виктория. Траурные мероприятия прошли согласно разработанному в 1960-х годах планом операции «Лондонский мост» и одной из её частей — операцией «Единорог». Государственные похороны состоялись 19 сентября 2022 года, Елизавета была захоронена в семейном склепе в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, рядом с отцом, матерью, сестрой и мужем.

Новым монархом Великобритании стал её старший сын Карл III.

Предыстория 

Королева пребывала в добром здравии бо́льшую часть своей жизни. Проблемы со здоровьем появились у монарха после кончины её супруга, принца Филиппа. В октябре 2021 года Елизавета II впервые была замечена с тростью. 20 октября королева осталась на ночь в  в центре Лондона, в результате чего последовала отмена запланированных ею визитов в Северную Ирландию и на конференцию ООН, посвящённую изменению климата, в Глазго. В ноябре перенесла растяжение мышц спины, в связи с чем не смогла присутствовать на . В феврале 2022 года сдала положительный тест на COVID-19. Симптомы характеризовались как лёгкие, похожие на простуду. Позднее Елизавета II прокомментировала своё состояние, заявив, что болезнь «действительно оставляет человека очень усталым и истощённым». Учитывая, что коронавирусная инфекция и постковидный синдром могут давать осложнения, состояние монарха стало причиной беспокойства многих обозревателей.

1 марта королева вернулась к исполнению своих обязанностей. 29 марта Елизавета II присутствовала на службе памяти принца Филиппа в Вестминстерском аббатстве. В том же месяце пропустила ежегодную службу в честь Дня Содружества, в апреле — службу в Великий четверг. В мае королева впервые за 59 лет отсутствовала на церемонии открытия парламента. На церемонии в качестве государственных советников присутствовали принц Уэльский и герцог Кембриджский. На принца Чарльза, наследника престола, к концу жизни королевы возлагалось всё больше церемониальных обязанностей. В июне Елизавета II отсутствовала на  по случаю своего Платинового юбилея. В период проведения торжеств королева в основном ограничивалась появлениями на балконе Букингемского дворца и во внутреннем дворе Виндзорского замка.

6 сентября, за два дня до своей смерти, Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона и назначила Лиз Трасс на пост премьер-министра Соединённого Королевства. В нарушение традиции встречи проходили в замке Балморал, а не в Букингемском дворце. 7 сентября Елизавета II должна была присутствовать на онлайн-заседании Тайного совета, проведение которого было отложено после того, как врачи посоветовали ей отдохнуть. В тот же день было опубликовано последнее публичное заявление королевы, в котором она принесла соболезнования пострадавшим в результате резни в Саскачеване.

Смерть 

Королева скончалась 8 сентября в 15:10 по британскому времени. В 18:30 о смерти Елизаветы II стало известно общественности. Королевская семья, премьер-министр и другие политические деятели были проинформированы о случившемся ранее в тот же день. В свидетельстве о смерти, обнародованном 29 сентября, в графе «причина смерти» указана «старость». Елизавета II стала первым британским монархом, умершим в Шотландии со времени смерти Якова V в 1542 году.

В течение всего дня члены королевской семьи прибывали в замок Балморал. Примерно в 10:30 в Шотландию прилетел принц Чарльз. Его встретила принцесса Анна. Герцогиня Корнуоллская также прибыла в замок, предварительно остановившись в поместье Биркхолл. Позднее выяснилось, что именно они стали единственными членами королевской семьи, которые находились рядом с Елизаветой II в момент её смерти. В 14:30 принц Уильям, принц Эндрю, принц Эдвард и Софи, графиня Уэссекская, вылетели с авиабазы  в направлении Абердина и прибыли в Балморал после 17:00. Герцогиня Кембриджская и герцогиня Сассекская остались в Виндзоре и Лондоне соответственно. Принц Гарри отбыл позже других членов семьи и приехал в замок лишь к 20:00.

Утром   доложил премьер-министру Лиз Трасс об ухудшении состояния Елизаветы II. В 12:30 Букингемский дворец распространил следующее заявление:

После дальнейшего обследования сегодняшним утром врачи королевы выразили обеспокоенность состоянием здоровья Её Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением.

В 12:40 национальный вещатель «Би-би-си» прервал регулярные передачи на BBC One и начал освещать состояние королевы в прямом эфире. Специальные репортажи транслировались и на других телеканалах Великобритании, включая ITV, Channel 4 и Channel 5.

Объявление о смерти 

В 16:30 информацию о смерти королевы получила премьер-министр Лиз Трасс. В 18:30 пресс-служба Букингемского дворца официально сообщила о «мирной» кончине монарха. Королевская семья объявила о её смерти следующим сообщением:

Королева мирно скончалась в замке Балморал сегодня днем. Король и королева-консорт останутся в Балморале сегодня вечером и вернутся в Лондон завтра.

Аналогичное объявление было прикреплено к воротам Букингемского дворца и размещено на сайте королевской семьи.

В 18:31 ведущий новостей  сообщил о кончине королевы во время прямой трансляции на каналах BBC News и BBC One. В 18:32 ведущие BBC Radio 4 и BBC Radio 5 Live сделали аналогичные объявления.

25 ноября 2022 года биограф и доверенное лицо королевы Джайлс Брандрет заявил, что королева последние полтора года скрывала своё заболевание миеломой, от которого она и скончалась.

Национальный траур 

В соответствии с протоколом флаги Великобритании на Букингемском дворце и на Даунинг-стрит, 10 были приспущены. В замке Балморал королевский штандарт также был приспущен. Поскольку преемник Елизаветы II на тот момент находился в замке, впоследствии он был снова поднят. В Холирудском дворце приспустили королевский штандарт Шотландии, а в замке Кардифф — валлийский флаг. Тысячи людей собрались у королевских резиденций. В тот день над Букингемским дворцом и Виндзорским замком виднелись радуги.

Церемониал в Шотландии 
В связи со смертью королевы в Шотландии последующий церемониал соответствовал мероприятиям, предусмотренным операцией «Единорог», первой частью операции «Лондонский мост».

11 сентября в 10:46 гроб с телом королевы, задрапированный королевским штандартом Шотландии и увенчанный венком из цветов, сорванных в саду замка, покинул Балморал. Принцесса Анна с супругом Тимоти Лоренсом присоединилась к траурной процессии. Кортеж проехал расстояние в 280 км (175 миль), минуя округа Абердиншир, Ангус и Файф, и в 16:23 прибыл в Холирудский дворец. Гроб с телом королевы был выставлен в тронном зале.

12 сентября гроб Елизаветы II пронесли по Королевской миле к собору Святого Эгидия. Процессию составили король Карл III, принцесса Анна с мужем, принц Эндрю, принц Эдвард, военнослужащие  и . Королева-консорт и графиня Уэссексская находились в автомобиле, следовавшем позади. Во время церемонии ежеминутно производились выстрелы из пушек Эдинбургского замка. По прибытии в собор на гроб королевы была возложена Корона Шотландии. Затем состоялась , на которой присутствовали члены королевской семьи, политики, в их числе Лиз Трасс и Никола Стерджен, а также представители королевских шотландских благотворительных организаций. Гроб королевы находился в соборе на протяжении 24 часов. За это время с ней попрощалось около 33 000 человек. Вечером Карл III, принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвард провели церемониал известный как .

13 сентября гроб с телом королевы прибыл в аэропорт Эдинбурга, где был погружён в самолёт C-17 Globemaster и доставлен на авиабазу . Во время полёта королевский штандарт Шотландии был заменён на штандарт Соединённого Королевства.

Прощание 
По прибытии в Нортхолт служащие 63-й эскадрильи Королевских ВВС выступили в роли носильщиков и сформировали почётный караул. Гроб с телом королевы поместили в катафалк и привезли в Букингемский дворец, куда его внесли служащие из гренадерской гвардии. Принцесса Анна сопровождала тело матери во время всего пути из Балморала до Букингемского дворца.

14 сентября гроб Елизаветы II доставили в Вестминстерский дворец на лафете королевской конной артиллерии, запряжённом лошадьми. Карл III и другие члены королевской семьи следовали за гробом пешком. Процессия, как и последующие траурные шествия в Лондоне и Виндзоре, маршировала в темпе 75 шагов в минуту в сопровождении военного оркестра, исполнявшего марши Людвига ван Бетховена, Феликса Мендельсона и Фредерика Шопена. Биг-Бен звонил один раз в минуту, а в Гайд-парке королевская конная артиллерия производила выстрелы из пушек. Представители трёх основных родов войск королевства выстроились в почётный караул на , после чего солдаты королевской роты 1-го батальона Гренадерского гвардейского полка поместили гроб на катафалк в Вестминстерском холле. Затем архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби и настоятель Вестминстерского аббатства  провели службу в присутствии короля и членов монаршей семьи.

Гроб с телом Елизаветы II был выставлен в Вестминстерском холле с 17:00 14 сентября по 06:30 19 сентября. Его охраняли телохранители британского монарха. Корона Британской империи и венок из цветов и листвы из замков Балморал и Виндзор были возложены на гроб перед началом процессии, их дополняли Сфера Государя и Скипетр; у изголовья был помещён Вестминстерский крест, а у подножия — полковое знамя королевской роты Гренадерского гвардейского полка. По оценкам, с королевой попрощалось около 250 000 человек, в их числе политики и видные общественные деятели. BBC и ITV вели прямую трансляцию общественной церемонии прощания. 16 сентября 28-летний мужчина был арестован после того, как ему удалось поднять королевский штандарт, покрывавший гроб королевы.

Вечером 16 сентября дети Елизаветы II отстояли в почётном карауле около десяти минут, а 17 сентября то же самое сделали восемь внуков почившего монарха. 18 сентября в 18:00 волынщики в четырех разных местах Шотландии сыграли «The Immortal Memory» (). В 20:00 по всей Великобритании была объявлена минута молчания.

Последующие события 

После смерти королевы её старший сын Чарльз, принц Уэльский, немедленно вступил на трон в качестве короля Великобритании и четырнадцати других королевств Содружества, выбрав тронное имя Карл III. 10 сентября прошло заседание совета престолонаследия, на котором он официально был объявлен королём.

Похороны 
Государственные похороны королевы Елизаветы II состоялись 19 сентября 2022 года в Вестминстерском аббатстве. В них приняли участие более 500 глав государств, как действующих, так и действовавших в прошлом, включая представителей всех королевских семей Европы. Приглашений не получили Афганистан, Венесуэла и Сирия. Не были приглашены также Белоруссия, Мьянма и Россия. Северная Корея и Никарагуа были приглашены только на уровне послов, но не глав государств.

Тело опустили в семейный склеп в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, рядом с отцом, матерью и сестрой.

Реакция 

В Великобритании был объявлен 10-дневный траур.

Чарльз, ставший после смерти матери королём Карлом III, в первом своём выступлении в качестве монарха назвал кончину Елизаветы «моментом величайшей грусти» для него и всех членов семьи. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, занявшая свою должность 6 сентября после встречи с королевой в замке Балморал, заявила: «Смерть королевы — шок для нации и мира, она вдохновляла меня и многих британцев».

Примечания 
Комментарии

Источники

Смерть и похороны Елизаветы II
Сентябрь 2022 года